Narval peut désigner :
Le narval, un cétacé du sous-ordre des odontocètes ;
, le nom donné à plusieurs sous-marins de la Marine française ;
Le SNCASO SO.8000 Narval, un avion de chasse embarqué.

NARVAL est un sigle de 6 lettres pouvant désigner :

NARVAL, un spectropolarimètre stellaire anciennement installé sur le télescope Bernard Lyot,
Nouvelle Acquisition temps Réel Version 1.8 Avec Linux.